Caenorhabditis drosophilae est une espèce de nématodes. Elle a été découverte avec l'espèce Rhabditis sonorae sur le Saguaro (Carnegiea gigantea) en décomposition, en Arizona. Elle a été trouvée sur la mouche Drosophila nigrospiracula.

Études phylogénétiques 
C. drosophilae forme un super-groupe Drosophilae avec d'autres espèces de Caenorhabditis (C. virilis, C. castelli, C. angaria). Ce super-groupe rassemble des espèces associées avec des cactus ou des fruits en décomposition et des espèces de Drosophila. C'est un  groupe frère du super-groupe elegans où se situe l'espèce modèle C. elegans.

Notes et références

Liens externes 
 

Rhabditidae
Espèce de nématodes (nom scientifique)